Митровац може бити:

 Митровац (Кутјево), насељено мјесто града Кутјева, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Митровац (Чеминац), насељено мјесто у општини Чеминац, Осјечко-барањска жупанија, Република Хрватска
 Митровац на Тари, насељено мјесто у општини Бајина Башта, Златиборски округ, Република Србија